Дейл Яківчук (,  17 жовтня 1958, Кардстрон) — канадський хокеїст, що грав на позиції нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 30-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд Вінніпег Джетс, але більшість кар'єри провів виступаючи за клуби різноматніх північноамериканських ліг.

Статистика

Посилання 
 

Українці Канади
Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»